Il nido (El nido) – film spagnolo del 1980 diretto da Jaime de Armiñán
Il nido – film svizzero del 2016 diretto da Klaudia Reynicke
The Nest (Il nido) – film italiano del 2019 diretto da Roberto De Feo
Il nido (Le Nidouille) – serie animata francese del 2002